Le tableau suivant établit l'historique des sélections de la draft des Pacers de l'Indiana, au sein de la National Basketball Association (NBA).

Références 

Draft de la NBA
Joueur drafté par les Pacers de l'Indiana
Pacers de l'Indiana